Emir-Usein Kemalovytch Kuku (en ukrainien : ; né le  à Novorossiïsk) est un militant tatare de Crimée des droits de l'homme du Crimean Human Rights Contact Group. En février 2016, il a été arrêté par les autorités russes et accusé d'appartenir à l'organisation islamiste Hizb ut-Tahrir, bien que Kuku nie tout lien avec l'organisation. Le 12 novembre 2019, Kuku a été condamné à 12 ans de prison. Amnesty International considère que les allégations sont fabriquées et demande sa libération.

Biographie 
Kuku est né le  à Novorossiysk. En 1993, sa famille a déménagé dans la péninsule de Crimée. En 2000, il a obtenu un diplôme en gestion à l'Université technique nationale de Kherson. Avant l'annexion de la Crimée, Kuku a fait campagne, entre autres, pour la préservation d'un cimetière des Tatars de Crimée. Depuis 2014, il a aidé des prisonniers politiques en Crimée et pris en charge les victimes de disparitions forcées depuis le début de l'annexion. Kuku a organisé un rassemblement pour commémorer la déportation des Tatars de Crimée.

Le 20 avril 2015, après que Kuku a annoncé publiquement que le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie avait tenté de le recruter comme informateur, les autorités russes ont saccagé son domicile et l'ont interrogé. Il était accusé d'avoir violé l'article 282 du Code pénal ("Actions pour susciter la haine ou l'hostilité"). Selon Kuku, il a été battu sur le chemin de l'entretien.

Le 11 février 2016, une autre perquisition à domicile sur Kuku a eu lieu et il a été arrêté par les autorités russes. Il a été accusé d'appartenir à l'organisation islamiste interdite Hizb ut-Tahrir, bien que Kuku nie tout lien avec cette organisation. Selon le Kharkiv Human Rights Protection Group, la seule preuve alléguée est une conversation enregistrée dans la cuisine dans laquelle Kuku a parlé à plusieurs hommes de la situation en Russie, en Ukraine , le sort de la Crimée, l'importance de l'islam dans les deux pays et divers postulats religieux discutés. 

Le 12 novembre 2019, un tribunal militaire a condamné Kuku à 12 ans de prison pour "organisation des activités d'une organisation terroriste" et "tentative de prise de pouvoir par la force".

Mobilisation pour sa libération 
L'organisation russe des droits humains Memorial et Amnesty International classent Kuku comme prisonnier politique et demandent sa libération.

Human Rights Watch mène l'arrestation de Kuku comme une exemple de la persécution des Tatars de Crimée.

En novembre 2018, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution appelant à la libération immédiate des citoyens ukrainiens Oleh Sentsov, Volodymyr Balukh et Emir-Usein Kuku.

Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine proteste fermement contre la condamnation du tribunal militaire dans l'affaire contre Emir-Usein Kuku et son co-accusé. L'Union européenne demande à la Russie de retirer son jugement et de libérer Kuku et ses co-accusés. L'ambassade des États-Unis à Kiev a condamné la décision du tribunal russe et a également demandé la libération de Kuku et de ses co-accusés.

Notes et références 

Naissance en juin 1976
Personnalité liée à la défense des droits de l'homme